Frank McDougall – ex calciatore britannico
 Jenna McDougall – cantante australiana, voce del gruppo Tonight Alive
 John McDougall – politico statunitense
 John A. McDougall – medico e saggista statunitense
 Rex McDougall – attore teatrale e cinematografico britannico
 Sophia McDougall – scrittrice e saggista britannica
 Walter A. McDougall – storico statunitense
 William McDougall – psicologo britannico